Никите () — греческий топоним. Может означать:

 Никите (Кавала) — село в сообществе  в общине Нестос.
 Никите (Родопи) — село в общине Ариана.